Foxy es un personaje del videojuego de terror Fnaf (Five night at freddy) 

Es conocido como el zorro pirata parte miembro de Freddy, Bonnie y Chica

Es admirado por muchos fans y por fangirls y no olvidar por much@s enferm@s de la rule 34

Especie: Zorra

Edad: Él cree que tiene 16 años pero en realidad tiene 38

Trabajo: Robot asesino y animador en fiestas infantiles

Amigos: Freddy, Bonnie y Chica

Pasatiempo: Correr por pasillos

.

.

.

.

.

Esposa original: Nataly Silva y Ballon Boy

B R O M A  JAJA  C A Y E R O N  :>